Druga hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2009./10. je igrana u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug te su u njoj sudjelovala ukupno 33 kluba.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Poveznice 
 1. HRL 2009./10.
 3. HRL 2009./10.

Izvori 
 hrs.hr, 2. HRLŽ sjever 2009./10.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Zapad 2009./10.
 hrs.hr, 2. HRLŽ Jug 2009./10.

2009-10
ž-2